Adham () ist ein arabischer männlicher Vorname und ein Familienname mit der Bedeutung „schwarz“.

Auch schwarze Pferde und Kamele die selten sind und nur den Vornehmen in früheren Zeiten vorbehalten waren, nennt man auch im arabischen "el adham".

Namensträger

Vorname 

 Adham Hatem Elgamal (* 1998), ägyptischer Badmintonspieler
 Adham Khan († 1562), Politiker im Mogulreich
 Adham Makhadmeh (* 1987), jordanischer Fußballschiedsrichter
 Adham Sharara (* 1953), kanadischer Tischtennisspieler

Familienname 
 Adel Adham (1928–1996), ägyptischer Schauspieler
 Allen Adham, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Ibrahim ibn Adham († 782), früher asketischer Sufist

Arabischer Personenname
Männlicher Vorname
Familienname